Dan Biton – calciatore israeliano
 Dudu Biton – calciatore israeliano
 Erez Biton – poeta israeliano
 Nir Biton – calciatore israeliano